Шешенин:
 Шешенин, Владимир Сергеевич (род. 1989) — российский автогонщик.

 Бабешина (Шешенина), Марина Игоревна (род. 1985) — российская волейболистка.